

Geografia
 Eid – ex comune norvegese della contea di Sogn og Fjordane

Persone
 Ahmed Eid Abdel Malek – calciatore egiziano
 El-Sayed Eid – ex calciatore egiziano
 Erik Juel Eid Karlsen – ex calciatore norvegese
 François Eid – vescovo cattolico libanese
 Ludwig Eid – storico tedesco
 Mahmoud Eid – calciatore svedese naturalizzato palestinese
 Marjan Eid – allenatore di calcio ed ex calciatore bahreinita
 Saber Eid – ex calciatore egiziano
 Salwa Eid Naser – velocista bahreinita